Marzell ist der Name folgender Orte:
 Ortsteil der Gemeinde Malsburg-Marzell im Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg

Marzell ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Marzell (1885–1970), deutscher Botaniker

Siehe auch:
 Marcel(l)
 Marcellus (Name)